Puchar Rumunii w Rugby Union Mężczyzn 2011 – sześćdziesiąta piąta edycja Cupa României w rugby union. Zarządzane przez Federațiă Română de Rugby zawody odbywały się w dniach 10 września – 3 grudnia 2011 roku. Obrońcą tytułu był zespół CSM Baia Mare.

Zawody były sponsorowane przez Roșia Montană Gold Corporation, przez co otrzymały nazwę Cupa României Gold Corporation.

W celu promocji rugby poza Bukaresztem finał rozegrano na Stadionul Victoria-Cetate w Alba Iulia. W obecności 6000 widzów RCM Timișoara pokonała obrońców tytułu CSM Baia Mare 32–10. Arbitrem meczu był wytypowany przez FIRA-AER Francuz, Attalan Salem.

System rozgrywek 
Federațiă Română de Rugby w grudniu 2010 roku ustaliła ramowy program turnieju – wzięły w nim wszystkie drużyny uczestniczące w organizowanych przez nią centralnych rozgrywkach: SuperLigi, Divizia Naţională oraz Divizia A. Pierwsze do rywalizacji przystąpiły drużyny z dwóch niższych lig (szesnaście drużyn z Divizia Naţională oraz Divizia A), które rywalizowały 10 września, zwycięzcy tych meczów awansowali do drugiej rundy, gdzie spotkali się 17 września z rozstawionymi ośmioma drużynami z najwyższej klasy rozgrywkowej. Osiem rozegranych spotkań wyłoniło ćwierćfinalistów, którzy rywalizowali 24 września o awans do półfinału. Mecze półfinałowe odbyły się 1 października, a finał rozgrywek 3 grudnia.

Losowania par poszczególnych rund zostały przeprowadzone 29 sierpnia oraz 12, 19 i 26 września 2011 roku. Spotkania w pierwszych dwóch rundach były rozgrywane na boisku drużyny z niższej ligi, począwszy od ćwierćfinału natomiast odbywały się na neutralnym stadionie – niestawienie się na mecze było zagrożone sankcjami.

Rozgrywki

Drabinka

1. runda

2. runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Rozgrywki pucharowe rugby union w Rumunii
2011 w rugby union
2011 w Rumunii